Burford – parrocchia civile dell'Inghilterra
 Burford – canto liturgico tradizionale anglicano
 Eleanor Burford – scrittrice inglese
 George Burford – allenatore di calcio inglese